Бомбомёт:
 Бомбомёт — корабельное устройство для сбрасывания глубинных бомб.
 Бомбомёт — мортира, стреляющая разрывными снарядами.